Sebastiano Veniero peut faire référence à deux sous-marins de la Regia Marina :
 Sebastiano Veniero, de la classe Barbarigo lancé en , 3 mois avant la fin de la Première Guerre mondiale ;
 Sebastiano Veniero, de la classe Marcello lancé en 1938 et ayant participé à la Seconde Guerre mondiale.